W 2014 roku odbył się 92 mecz o Tarczę Wspólnoty, w którym zmierzyli się tradycyjnie zwycięzcy Premier League - Manchester City i Pucharu Anglii - Arsenal. Zwycięzcę wyłonił mecz na Wembley w Londynie.

Mecz zakończył się trzy bramkowym zwycięstwem Arsenalu, który zdobył to trofeum po raz 13. Gole dla Kanonierów zdobywali: Santi Cazorla, Aaron Ramsey oraz Olivier Giroud.

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Premier League (2013/2014)

Przypisy 

2014 w piłce nożnej
2014